Aracnofobia – paura irrazionale dei ragni e altri aracnidi come gli scorpioni
Aracnofobia (Arachnophobia, 1990) – film di Frank Marshall
Arachnophobia – videogioco basato sul film del 1990